Кампенгаузен () — русский баронский род.

История 
Происходит из Голландии, откуда его предки переселились в Любек. Любекский патриций Герман Кампенгаузен переселился около середины XVII века в Стокгольм. Его сыновья Лоренц и Иоанн-Герман получили в Швеции дворянское достоинство.

Его внук Иоанн-Михаил поступил на польскую военную службу (умер в 1747; от него происходит польская ветвь дворян Кампенгаузен).
Род баронов Кампенгаузен был внесён в матрикул лифляндского дворянства.

Виднейшие представители фамилии 
Иоганн Кампенгаузен () был мэром города Рига.
 Его потомок барон Бальтазар (I) фон Кампенгаузен (1689—1758) был до Полтавской битвы на службе короля Швеции Карла XII, а затем на русской службе полковником. Участвовал во всех важных битвах Северной войны, был пять раз ранен. В 1741 году он был уже генерал-лейтенант, а закончил военную службу в чине генерал-аншефа. Затем в течение двух лет был губернатором русской Финляндии. За свои заслуги он был награждён императрицей России и в 1744 получил также баронское достоинство Королевства Шведского. Иоганн Бальтазар фон Кампенгаузен был женат дважды и всего имел десять детей. Из его сыновей двое были российскими сенаторами:
 барон Христофор фон Кампенгаузен (Johann Christophor (I)) (1716—1782) — действительный тайный советник, сенатор;
 барон Бальтазар Христофорович фон Кампенгаузен (1745—1807) был писателем;
 барон Бальтазар (II) фон Кампенгаузен (1745—1800) — тайный советник, сенатор и губернатор Лифляндии. Учился в Гельмштедтском, Галльском и Лейпцигском университетах, а затем он посетил Голландию, Англию и Францию. От брака с Софией Елеонорой Волдек фон Арнебург у него было четыре сына и три дочери:
 барон Балтазар (III) фон Кампенгаузен (1772—1823) — государственный деятель был градоначальником в Таганроге (1805—1809), членом Государственного совета, государственным контролёром и управляющим министерством внутренних дел.
 барон Герман фон Кампенгаузен (Hermann Johann) (1773—1836) был первым председателем Общества истории и древностей Остзейских губерний учрежденного в 1834 году.
 барон Кристофер фон Кампенгаузен (Johann Christophor (II)) (1780—1841) был членом консисторции () в Санкт-Петербурге. У него было одиннадцать детей из которых вышли многие высшие должностные лица империи.

Ганс Эрих фон Кампенгаузен (1903—1989) — протестантский немецкий теолог.

Примечания

Литература 
 
 
 

Остзейское дворянство
 
Баронские роды
Дворянские роды, на гербах которых изображена крепость